Колувере — власна назва.

Топоніми

Колувере (Кулламаа)
 Фортеця Колувере
 Колувере (Ракке)